Une robe sévillane est une tenue pour la danse sévillane.
Elle s'enfile comme un pantalon puis comme un t-shirt avec une ouverture dans le dos.

Vêtement une pièce
Robe (vêtement)